Emmanuel – album di Anuel AA del 2020
 Emmanuel – forma francese del nome proprio di persona Emanuele

Persone
 Maurice Emmanuel (1916-1984) – poeta francese
 Nathalie Emmanuel (1989) – attrice e modella britannica
 Sani Emmanuel (1992) – calciatore nigeriano
 Tommy Emmanuel (1955) – chitarrista australiano